Calkin ist der Familienname folgender Personen:

 Hervey C. Calkin (1828–1913), US-amerikanischer Politiker
 John Baptiste Calkin (1827–1905), englischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 John Williams Calkin (1909–1964), US-amerikanischer Mathematiker
 Parker E. Calkin (1933–2017), US-amerikanischer Geologe und Polarforscher

Siehe auch:

 Calkin-Algebra
 Calkin-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Calkins